Стряма може да се отнася за:
 Стряма – река в област Пловдив (общини Карлово, Калояново, Раковски и Марица), ляв приток на Марица
 Стряма – село в област Пловдив, община община Раковски
 Стряма – железопътна гара в област Пловдив, община Карлово, край град Клисура
 Стряма – летище в област Пловдив, община Карлово, край град Баня
 Стряма – летище в област Пловдив, община Раковски, край село Стряма

Стряма (село)